Замок Артштеттен — замок в Нижней Австрии, резиденция семейства Гогенбергов, потомков эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги Софии.

История замка 

Первое письменное упоминание об Артштеттене относится к 1263 году. До XV столетия замок находился в собственности фамилии Эрендорф. После неоднократной смены владельцев замок в 1823 году был приобретен австрийским императорским домом.

В 1889 году наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд получил его в подарок от своего отца эрцгерцога Карла Людвига. При Франце Фердинанде замок и парк были перестроены и модернизированы. В дополнительно пристроенных помещениях сейчас находится музей Франца Фердинанда.

Поскольку Франц Фердинанд в 1900 году женился морганатическим браком на чешской графине Софии Хотек, и его жена не могла быть похоронена в склепе Капуцинов, то в замковой церкви был создан склеп, в котором впоследствии похоронили Франца Фердинанда и его супругу.

В 1914 году после Сараевского убийства замок унаследовал сын Франца Фердинада Максимилиан, которому на тот момент было лишь 12 лет. После аншлюса все имущество Максимилиана было конфисковано, а он вместе со своим младшим братом Эрнстом был заключен в концлагерь.

В 1949 году замок был возвращен Максимилиану Австрийской республикой, а затем был унаследован его сыном Францем. С 2003 года замок является собственностью Фонда Аниты Гогенберг, задачей Фонда является сохранение замка и прилегающей территории как «ансамбля Артштеттена».

Интересные факты 

Монета Национального банка Австрии достоинством 10 евро посвящена замку Артштеттен.

Литература 

 Falko Daim, Karin Kühtreiber, Thomas Kühtreiber: Burgen — Waldviertel, Wachau, Mährisches Thayatal. 2. Auflage, Verlag Freytag & Berndt, Wien 2009, ISBN 978-3-7079-1273-9, S. 68-70.
 Gerhard Stenzel: Von Schloss zu Schloss in Österreich. Kremayr & Scheriau, Wien 1976, ISBN 3-218-00288-5, S. 62.

Ссылки 
 Официальный сайт

Замки Нижней Австрии
Архитектура Австрии